A természetes prazeodímium (Pr) egyetlen stabil izotópból, 141Pr-ből áll. Harmincnyolc radioizotópját írták le, közülük a legstabilabb a 143Pr (felezési ideje 13,57 nap) és a 142Pr (19,12 óra). A többi izotóp felezési ideje 6 óránál rövidebb, a többségé a 33 másodpercet sem éri el. 15 magizomerje ismert, közülük a legstabilabbak a 138mPr (t½ 2,12 óra), 142mPr (t1/2 14,6 perc) és 134mPr (t1/2 11 perc).

Az ismert prazeodímiumizotópok atomtömege a 120,955 u (121Pr) és 158,955 u (159Pr) tartományba esik. Az egyetlen stabil izotópnál (141Pr) könnyebbek elsősorban elektronbefogással bomlanak, míg a nehezebb izotópok főként béta-bomlóak. Előbbiek esetén a bomlástermék többnyire cérium, az utóbbiaknál főként neodímium.

Standard atomtömeg: 140,90766(2) u

Táblázat

Megjegyzések
 A # jel a nem kizárólag kísérletekből, hanem részben szisztematikus trendekből származó értéket jelöl. A nem kellő megalapozottsággal asszignált spinek zárójelben szerepelnek.
 A bizonytalanságokat rövid formában – a megfelelő utolsó számjegy után zárójelben – adjuk meg. A bizonytalanság értéke egy standard deviációnak felel meg, kivéve, ahol az izotóp-összetételt és standard atomtömeget a IUPAC nagyobb bizonytalansággal adja csak meg.

Hivatkozások

Fordítás

Források
 Izotóptömegek:

 Izotóp-összetétel és standard atomtömegek:

 A felezési időkre, a spinekre és az izomer adatokra vonatkozó információk az alábbi forrásokból származnak:

Prazeodímium